

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Auguste Blaizot (1874-1941), libraire et éditeur français, fondateur de la Librairie Blaizot ;
 François Blaizot (1923-2007), ingénieur général du génie rural, et homme politique français ;
 Roger Blaizot (1895-1981), général français.

Homonymie
Homonymie de patronyme